Contea di Stafford o Stafford County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Stafford (Kansas)
 Contea di Stafford (Virginia)

Può indicare anche la contea inglese di:
 Staffordshire